

Passé 
 Passé, en philosophie : concept lié au temps s'opposant au futur
 Passé, en grammaire : temps se distinguant du futur et du présent, et concernant un des aspects du verbe (passé simple, participe passé, etc.)

Voir aussi

Cinéma 
 L'Homme sans passé (en finnois « Mies vailla menneisyyttä ») : film finlandais réalisé par Aki Kaurismäki (2002)
 La Chanson du passé (« Penny Serenade ») : film américain réalisé par George Stevens (1941)
 La Flamme du passé (« Goodbye, My Fancy ») : film américain réalisé par Vincent Sherman (1951)
 Les Fantômes du passé (« Ghosts of Mississippi ») : film américain réalisé par Rob Reiner (1996)
 Mon passé défendu (ou « Cœurs insondables », « My Forbidden Past ») : film américain réalisé par Robert Stevenson (1951)
 Passé perdu (« These Wilder Years ») : film américain réalisé par Roy Rowland (1956)
 Passé Virtuel : film de science-fiction germano-américain réalisé par Josef Rusnak (1999)
 Prisonniers du passé (« Random Harvest ») : film américain réalisé par Mervyn LeRoy (1942)
 Reflets du temps passé : court métrage français de Marcel Leray (1964)
 Un homme est passé (« Bad Day at Black Rock ») : film américain de John Sturges (1955)

Musique 
 Passé le Rio Grande : album d'Alain Bashung (1986)
 Passé présent : double album compilation de Michel Polnareff (2003)
 Voyage dans le passé (« Safar filmadi ») : court-métrage réalisé par Ahmed Boulane (1997)

Littérature 
 La Femme sans passé : roman de Serge Groussard (1950)
 Le Démon du passé : roman policier de Mary Higgins Clark
 Le Maître du passé (« Past Master ») : roman de Raphaël Aloysius Lafferty (1968)
 Le Passé d'une illusion (« Essai sur l’idée communiste au XX siècle ») : essai de l’historien français François Furet (1995)
 Le Passé ne meurt pas (« Easy Virtue ») : film britannique muet réalisé par Alfred Hitchcock (1927)
 Le Spectre du passé : (« Specter of the Past ») : roman de science-fiction de Timothy Zahn
 Le Temple du passé : roman de science-fiction de l'auteur français Stefan Wul (1957)
 Le Voyage dans le passé : nouvelle de Stefan Zweig parue pour la première fois sous forme fragmentaire en 1929
 Les Échos du passé (« Echoes ») : roman écrit par Danielle Steel, paru en France en 2006
 Tout est passé si vite : roman de Jean-Noël Pancrazi (2003)
 Un homme se penche sur son passé : roman écrit par Maurice Constantin-Weyer (1928)
 Un passé si présent : roman de Jean-Claude Dubreuil (2007)

Autre catégorie d'œuvre 
 Le Lourd passé de Lagaffe : album R5 dans les rééditions de la série Gaston Lagaffe
 Un lourd passé (« Lies My Parents Told Me ») :  de la  de la série télévisée Buffy contre les vampires

Divers 
 
 
 
 Pion passé, aux échecs : pion qui n'est plus gêné dans son avance